Таламанка-де-Харама () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 39,36 км². Население — 2927 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Мадрида